86-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне, вела боевые действия в виде двух формирований:

 86-я стрелковая Казанская Краснознамённая дивизия имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР — уничтожена в первые дни войны в Белоруссии, в районе города Мосты;
 86-я стрелковая Тартуская дивизия — сформирована в 1941 года в Ленинграде как ополченческая, закончила войну в Германии.